Douglas kan som auktorsförkortning betyda:

 John William Douglas
 David Douglas
 Hume Douglas

Robotskapade auktorsförkortningar